Die Rechtsschule ist eine Lehrstätte des Rechts, insbesondere in der römischen Antike und im Islam. Auch unterschiedliche Denkrichtungen innerhalb der Rechtswissenschaften und der Scharia werden so bezeichnet.

Vertiefungsstudium 
Heute werden als „Rechtsschule“ auch Vertiefungsstudien bezeichnet, die (auch deutschsprachige) Universitäten im Ausland anbieten, beispielsweise
 die Deutsche Rechtsschule an der Universität Szeged
 Zentrum für Deutsches Recht in Vilnius
 Schule für polnisches und europäisches Recht in Vilnius
 Schule für Osteuroparecht in Vilnius
 die Österreichische Rechtsschule in Brünn
  die Kaiserliche Rechtsschule in St. Petersburg.

Bekannte Schulen 
 Antike
 in Berytos – die Rechtsschule von Beirut 
 und in Konstantinopel;
 im römischen Recht war vor allem die Schule der Sabinianer und Prokulianer bedeutsam.

Mittelalter, Neuzeit
 im Mittelalter jene an der Universität Bologna und der Universität Pavia
 und im 19. Jahrhundert die Historische Rechtsschule in Deutschland.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es nach Auflösung des Reichskammergerichts die Rechtsschule Wetzlar.

Rechtsschulen im Islam 
Islamische Rechtsschulen werden als Madhhab bezeichnet. Der Begriff steht für verschiedene Richtungen in der Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. In der Frühzeit des Islam – seit dem 8. Jahrhundert – haben sich mehrere Rechtsschulen herausgebildet, von denen heute vor allem 5 bis 6 von Bedeutung sind. Es sind dies
 für die Sunniten die Rechtsschulen der Hanafiten (Hanafiya), der Malikiten (Malikiya), der Schafiiten (Schafi'iya) und der Hanbaliten (Hanbaliya), 
 für die Schiiten hingegen die Dschafariten (Dschafariya) der Zwölfer-Schiiten und im Jemen die Zaiditen (Zaidiya) der Fünfer-Schiiten.

Rechtsgeschichte
Organisation (Rechtswissenschaft)
Bildungseinrichtung (Recht)